Die Tour de Ski 2011/12 (Sponsorenname: Viessmann FIS Tour de Ski performance by Craft Sportswear) war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2011/12 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand vom 29. Dezember 2011 bis zum 8. Januar 2012 an vier Orten in zwei Ländern statt.

Austragungsorte und Rennen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Terminkalender (PDF; 57 kB)

2011
Wintersport-Weltcup 2011/12
Sportveranstaltung in Toblach